Capolavori – raccolta di Fiorella Mannoia del 2010
 Capolavori – libro di Daniele Luttazzi del 2010
 Capolavori – libro di Anton Čechov del 2007